Colombier ist der Familienname folgender Personen:

 André du Colombier (1952–2003), katalanisch-französischer Konzeptkünstler
 Caroline Colombier (* 1957), französische Politikerin

 Marie Colombier (1844–1910), französische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Michel Colombier (1939–2004), französischer Filmkomponist

Colombier steht für folgende geographischen Objekte:

in der Schweiz:
 Colombier NE, Kanton Neuenburg
 Colombier VD, Kanton Waadt

in Frankreich:
 Colombier (Allier), Département Allier
 Colombier (Côte-d’Or), Département Côte-d'Or
 Colombier (Dordogne), Département Dordogne
 Colombier (Loire), Département Loire
 Colombier (Haute-Saône), Département Haute-Saône
 Colombier-en-Brionnais, Département Saône-et-Loire
 Colombier-Fontaine, Département Doubs
 Colombier-le-Cardinal, Département Ardèche
 Colombier-le-Jeune, Département Ardèche
 Colombier-le-Vieux, Département Ardèche
 Colombier-Châtelot, Ortsteil von Saint-Maurice-Colombier, Département Doubs
 Grand Colombier, Berg im französischen Jura

in Kanada:
 Colombier (Québec), Provinz Québec

Siehe auch:
 Colombiers